Il doppio del torneo di tennis Cali Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tom Kempers e Jack Waite che hanno battuto in finale Christer Allgårdh e Maurice Ruah 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Christer Allgårdh /  Maurice Ruah (finale)
 Martin Blackman /  Nicolás Pereira (semifinali)

 Tom Kempers /  Jack Waite (Campioni)
 Oliver Fernández /  Laurence Tieleman (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cali Challenger 1993